W Rumunii
 Șesuri – wieś w okręgu Bacău, w gminie Măgirești
 Șesuri – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Bucureșci
 Șesuri – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Cârlibaba
 Șesuri Spermezeu-Vale – wieś w okręgu Bistrița-Năsăud, w gminie Spermezeu